UAB Rūta ist das älteste litauische Süßwaren-Unternehmen mit Sitz in Šiauliai. Es trägt den Namen der litauischen Nationalpflanze „rūta“.

Geschichte 
1913 stellte der 36-jährige Antanas Gricevičius in einem kleinen Holzhaus Karamell her. Zunächst wurden Karamelbonbons produziert, später auch Pralinen. Die Süßigkeitenfabrik erblühte in der Zwischenkriegszeit. Damals hatte die Fabrik 160 Mitarbeiter und produzierte 300 verschiedene Süßigkeiten. Der Konditor wurde mit vier  Goldmedaillen in den litauischen landwirtschaftlichen Ausstellungen und zwei Medaillen bei internationalen Wettbewerben in Italien und England ausgezeichnet.

1940 wurde die Fabrik nationalisiert und zu einem Staatsunternehmen. Im November 2002 wurde die Süßwarenfabrik RŪTA in eine Aktiengesellschaft und danach in Uždaroji akcinė bendrovė umgewandelt.

Quellen

Weblinks 
 http://www.ruta.lt/

Produzierendes Unternehmen (Šiauliai)
Hersteller von Süßwaren
Gegründet 1913
Lebensmittelhersteller (Litauen)